Det okända kan syfta på:

Det okända (film) – en svensk skräckfilm från 2000
Det okända (bok) – en bok av Håkan Arlebrand
Det okända (TV-serie) – ett TV-program om paranormala fenomen, sänds på Sjuan och tidigare TV4 Plus
Det okända (tecknad serie) – en samlingstitel för flera tecknade skräckserier
Det okända – myter och mysterier – en serie skapad för den svenska tidningen Fantomen